Выравнивание. Значения.

 Выравнивание или пенепленизация (геология) — процесс выравнивания рельефа.
 Выравнивание данных (информатика).
 Выравнивание (балансировка) нагрузки.
 Выравнивание последовательностей (генетика).
 Выравнивание (выключка) строк (типографика).
 Выравнивание — часть действий по посадке самолёта, во время которой вертикальная скорость снижения на глиссаде практически уменьшается до нуля; начинается на высоте 8 — 10 метров и завершается переходом к выдерживанию на высоте 0,5 — 1 метр.